bastaardknobbeldaas
 bolle knobbeldaas
 bosknobbeldaas
 donkere knobbeldaas
 glanzende knobbeldaas
 gouden knobbeldaas
 grote veldknobbeldaas
 roodsprietknobbeldaas
 rosse knobbeldaas
 taigaknobbeldaas
 toendraknobbeldaas
 veenknobbeldaas
 veldknobbeldaas
 vroege knobbeldaas
 zilte knobbeldaas